Loyson är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antoine Loyson (1765–1816), fransk general
 Charles Loyson (1791–1820), fransk poet och skribent, nära släkting till Père Hyacinthe
 Charles Loyson (1827–1912), fransk predikant, mest känd under sitt ordensnamn Père Hyacinthe
 Jules Loyson (1829–?), fransk teolog, yngre bror till Père Hyacinthe
 Paul Hyacinthe Loyson (1873–1921), fransk dramatiker, son till Père Hyacinthe

Franska efternamn